Zawody biegowe na dystansie 1 kilometra (sprintu) dla kobiet na wózkach odbyły się 12 marca o godz. 13:57 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014